Робинсон, Джин (род. 1947) — епископ диоцеза Нью-Гэмпшир Епископальной церкви США (с 2004 г.).
 Робинсон, Джин Эция (род. 1955) — американский апиолог. Лауреат премии Вольфа (2018).